Гущи́ (Гуши) — село (аул) в Лакском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет «Кубринский»».

Географическое положение 
Село расположено в 3 км к юго-западу от районного центра — села Кумух на реке Читтурданих.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лакского района